sfera w matematyce
 sfera niebieska
 Sfera (wydawnictwo)
 atmosfera
 troposfera
 stratosfera
 mezosfera
 termosfera
 jonosfera
 egzosfera
 biosfera
 hydrosfera
 geosfera

 Galeria Sfera
 Radio Sfera